IndyCar Series 2014 – dziewiętnasta edycja najważniejszej serii wyścigowej rozgrywanej pod szyldem Indy Racing League.

Sezon rozpoczął się 30 marca, a zakończył 30 sierpnia. Tytuł mistrzowski zdobył pierwszy raz w karierze Will Power z zespołu Penske Racing (wcześniej trzykrotnie zdobywał tytuł wicemistrza). Tytuł najlepszego nowicjusza („Rookie of the Year”) zdobył Carlos Muñoz. W klasyfikacji producentów najlepszy okazał się Chevrolet.

Zmiany 
W sezonie 2014 podwojono punktację w wyścigach składających się na Potrójną Koronę (Triple Crown), czyli w Indianapolis (Indianapolis 500), Pocono i Fontana. Ponadto zmieniono punktację kwalifikacji do Indianapolis 500

Wyniki 

*S=Silnik: C=Chevrolet, H=Honda

Klasyfikacja

Klasyfikacja kierowców 

  
  

 Dodatkowy punkt otrzymywał kierowca który prowadził przynajmniej przez jedno okrążenie wyścigu.
 Dwa dodatkowe punkty otrzymywał kierowca który prowadził przez najwięcej okrążeń w wyścigu.
 Dodatkowy punkt otrzymywał kierowca który zakwalifikował się na pierwszym miejscu do wyścigu (pole position). Wyjątkiem był wyścig Indianapolis 500 gdzie stosowano odrębną punktację dla kwalifikacji.
 Nieuprawniona wymiana silnika skutkowała odjęciem 10 punktów od sumy zdobytych przez danego kierowcę.

Linki zewnętrzne 
 

IndyCar Series
2014 w sportach motorowych
2014 w Stanach Zjednoczonych
2014 w Kanadzie